Název Rovenský potok má více vodních toků:

 Rovenský potok (přítok Rohozné) – pravostranný přítok Rohozné v okrese Strakonice
 Rovenský potok (přítok Rozkoše) – pravostranný přítok Rozkoše v okrese Náchod
 Rovenský potok (přítok Teplice) – pravostranný přítok Teplice na Slovensku v Trnavském kraji